Buschoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Buschoff (ca. 1620–1674), niederländischer reformierter Pfarrer und Autor
 Willy Buschoff (1888–1943/1944), deutscher Theaterschauspieler, NS-Opfer